Кар может означать:

Люди 
 Кар — сокращение от имени Карина
 Кар — русский дворянский род.
 Кар, Алексей Филиппович (1680—1756) — российский государственный и военный деятель, статский советник.
 Кар, Василий Алексеевич (1730—1806) — сын предыдущего, генерал-майор, командовавший карательной экспедицией, направленной на подавление восстания Е. И. Пугачёва.
 Кар, Альма (настоящее имя Лидия Пикард; 1908—1992) — польская танцовщица и киноактриса.
 Кар, Густав фон (1862—1934) — баварский политический деятель
 Кар, Жак-Луи (1828—1913) — швейцарский историк.
 Кар, Лоран (1699—1771) — французский гравёр.
 Кар, Марк Аврелий (ок. 224—283) — римский император.
 Кар, Тит Лукреций (ок. 99—55 до н. э.) — римский поэт и философ-материалист.
 Кар, Эльке (род. 1961) — австрийский политик, член Коммунистической партии Австрии.

Мифология 
 Кар — в греческой мифологии царь Мегар.
 Кар — в античной мифологии эпоним карийцев.

Прочее 
 Кар — коммуна в Италии.
 Кар — форма рельефа, образованная ледниками.
 Кар — один из никобарских языков.
 Кар — сокр. от автокар, электрокар.
 Киликийская Армянская Республика

См. также 
 Car
 Cars
 Карр
 Карс
 Кары
 Автомобиль